Beaufort megye (Nyugat-Ausztrália)
Beaufort megye (Dél-Karolina)
Beaufort megye (Észak-Karolina)